The Abyss (band), de Zweedse blackmetalband
 The Abyss (film), een Amerikaanse film
 de onderwereld of het dodenrijk: (Grieks - Abyssos)

Zie ook 
 Abyss